Tannenkamp ist der Name folgender Orte:

 Tannenkamp (Garrel), Ortsteil der Gemeinde Garrel im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen
 Tannenkamp (Schiffdorf), Ortsteil der Gemeinde Schiffdorf im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Tannenkamp (Wittmund), Weiler der Stadt Wittmund im Landkreis Wittmund in Niedersachsen
 Tannenkamp (Wolgast), Stadtteil von Wolgast im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern